Давронов — таджикская и узбекская фамилия.

Известные носители 
 Давронов, Абдували Усманович (1957—2013) — таджикский филолог-литературовед, переводчик, доктор филологических наук и профессор.
 Давронов, Хуршид (род. 1952) — узбекский поэт, драматург, писатель, переводчик и историк.
 Давронов, Ильхом (род. 1974) — таджикский футболист.
 Давронов, Нуриддин Ахмадбекович (род. 1991) — таджикский футболист.
 Давронов, Холмумин (род. 1995) —  узбекский футболист.

См. также 
 Даврон (имя)